Алекса́ндр Никола́евич Чистяко́в:
 Чистяков, Александр Николаевич (1914—1990) — советский шахматист.
 Чистяков, Александр Николаевич (1957—2019) — российский пародист.